Les guêpes sont des insectes de l'ordre des hyménoptères (sous-classe des ptérygotes, groupe des néoptères).
 La guêpe de mer est un nom vernaculaire de méduse la plus venimeuse : Cuboméduse, Chironex fleckeri.
 La guêpe du bois est un nom vernaculaire d'insecte : Sirex géant, ou grand sirex, Urocerus gigas.
 La constellation de la guêpe.
 Guêpe, pseudonyme utilisé par plusieurs super-héros dans l'Univers Marvel :
 Janet Van Dyne, première Guêpe.
 Henry Pym, ex-mari de la précédente, utilise également ce pseudonyme en hommage à celle-ci.
 Nadia Van Dyne, troisième Guêpe, fille du précédent.

Voir aussi 

 
 Les Guêpes, comédie grecque antique d'Aristophane, produite en 422 av. J.-C.
 
 Nid de guêpes, film d'action français réalisé par Florent-Emilio Siri, sorti en 2001.